Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Rolex Masters 2011) werd gespeeld van 9 tot en met 16 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena.

De Brit Andy Murray prolongeerde zijn titel in het enkelspel door in de finale de Spanjaard David Ferrer te verslaan. Het Wit-Russisch/Canadese koppel Maks Mirni/Daniel Nestor versloeg in de dubbelspelfinale het Frans/Servische duo Michaël Llodra/Nenad Zimonjić.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

2011
Shanghai